Spektralanalyse bezeichnet:

 in Physik, Chemie und Astronomie die Spektroskopie
 in der Signal- und Zeitreihenanalyse die aus der Fouriertransformation gewonnene Bildfunktion, siehe Fourieranalyse
 in der Musik die Analyse vertikaler Tonverhältnisse (Soundanalyse), siehe Spektralanalyse (Musik)